DIN 1471 er en DIN-standard for en konisk kærv.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifer-koniske-kraev-din-1471/ 
DIN-standarder